Генрих Гото (; 3 мая 1872, Долина, Австро-Венгрия (ныне Ивано-Франковская область, Украина) — 29 сентября 1977, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — австрийский актёр, известный своими ролями в фильмах: «Корабль потерянных людей», «Женщина на Луне» и «Завещание доктора Мабузе».

Биография 
Генрих Гото, а тогда Генрих Готтесман, родился в Долине, в Галиции, которая до 1918 года входила в Австро-Венгрии. Чтобы стать актёром поехал учиться в Вену. Свою карьеру начал в Литомержице в 1890 году. Далее были Опава, Любляна и Мерано. Во время сезона 1899/1900 годов в Либерце он принял сценическое имя Генрих Гото. Далее были Бельско-Бяла, Ческе-Будейовице и Опатия.
 
В 1907 году Генрих Гото перебрался в Вену, где играл в Венском ансамбле, а в 1908 году переехал в Германию, где играл в городах Айслебене в 1908 году и в Эльберфельде в 1909 году. Как театральный актёр он утвердился на берлинской сцене в 1911 году.
 
Его первый кинодебют состоялся в 1912 году в фильме «Марка Маврикий». После встречи с австрийско-немецко-американским кинорежиссёром Фрицем Лангом принял участие в нескольких его фильмах, играя небольшие роли, но играл также в фильмах других режиссёров.
 
Его карьера закончилась в 1933 году, так как, будучи евреем, он больше не имел возможности работать.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Долине
Родившиеся в королевстве Галиции и Лодомерии
Актёры Австрии
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Актёры немого кино